Josh Payne (1990) angol labdarúgó
 Josh Payne (1993) angol dartsjátékos